Cette page contient les pages d'homonymie de Alibert et Allibert.

Alibert

Patronyme 

 Émilie Alibert, actrice française ;
 Éric Alibert (1958-), peintre naturaliste ;
 François-Paul Alibert (1873-1953), poète et journaliste français ;
 Gaston Alibert (1883-1917), escrimeur français ;
 Jean-Louis Alibert (1768-1837) médecin français, précurseur de la dermatologie ;
 Jean-Pierre Alibert (1820-1905), marchand et aventurier français, exploitant de mine de graphite en Sibérie ;
 Louis Alibert (1881-19..) romancier, poète ;
 Louis Alibert (1884-1959) linguiste occitan, grammairien ;
 Raphaël Alibert  (1887-1963) juriste, homme politique français, ministre de Vichy ;
 Nathalie Alibert (née en 1984), escrimeuse française ;
 Thierry Alibert,  (né en 1970), arbitre français de rugby à XIII ;
 Jean-Claude Alibert (?-2020), pilote amateur de rallye français ;
 Yann Alibert, astrophysicien théoricien français.

Pseudonyme 

 Henri Allibert (1889-1951) auteur, acteur et chanteur français.

Autre 

 Rue Alibert, rue à Paris, en hommage au médecin Jean-Louis Alibert.

Allibert 

 Éric Allibert (1976-), footballeur français ;
 Henri Allibert dit Alibert (1889-1951) auteur, acteur et chanteur français ;
 Jean-Louis Allibert (1897-1979), acteur français.

Autres 
Allibert peut aussi désigner :
 Allibert, agence de voyages ;
 Sommer-Allibert, groupe industriel qui s'appelle aujourd'hui Tarkett.

Référence